Santa Ursula oder Santa Úrsula steht für:

 Santa Úrsula, Ort auf Teneriffa, Spanien
 Santa Úrsula (Chihuahua), Ort in Chihuahua, Mexiko
 Santa Úrsula (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
Santa Ursula Schule, katholische Mädchenschule in Jakarta, Indonesien
 Santa Ursula, Schiff der Santa-Klasse (1950), deutsches Überseepassagierschiff